Blue Moon puede referirse a:

 «Blue Moon», canción popular clásica de 1934, escrita por los estadounidense Richard Rodgers y Lorenz Hart;
 «Blue Moon», canción de Beck de 2014;
 «Blue Moon of Kentucky», canción de country de 1947, escrita por Bill Monroe, y popularizada por Elvis Presley.
 'Blue Moon Swamp, álbum de música de 1997;
 la cerveza Blue Moon;
Tillandsia «Blue Moon» ,cultivar híbrido del género Tillandsia;
 la nave espacial Blue Moon.
 Un mapa de un juego llamado "Flood Escape 2" en Roblox.